Шессі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Рона
 Шессі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна